14-й межзональный турнир по шахматам — один из этапов шахматных соревнований на первенство мира, проходил в Сираке (Венгрия, медье Ноград) с 17 июля по 10 августа 1987 года.

Три победителя получили право играть в матчах претендентов. Третьим стал Портиш, победивший в дополнительном матче Нанна.

Турнирная таблица

Литература

Ссылки 
 Партии на сайте pgnmentor.com

Межзональные турниры
1987 год в шахматах